Яннис Париос (, род. 8 марта 1946, Парос) — греческий певец, исполнитель в жанре современной лаики.

Музыкальную карьеру начал в 1969 году. Сам пишет музыку и стихи для своих песен, которые позже переводились на другие европейские языки и интерпретировались в разных странах по всему миру. Его музыка использовалась в театральных постановках, радио- и телевизионных шоу.
Яннису Париосу обязана своей карьерой певицы киприотская, а ныне и греческая певица Деспина Олимпиу.

Дискография 

 Ομώνυμο (1971)
 Τι θέλεις να κάνω (1972)
 Που θα πάει που (1974)
 Έρχονται στιγμές (1975)
 Τώρα πια (1976)
 Μη φεύγεις μη (1977)
 Να γιατί σ' αγάπησα (1978)
 Θα με θυμηθείς (1979)
 Σε χρειάζομαι (1980)
 Ένα γράμμα (1981)
 Τα νησιώτικα (1982)
 Όταν βραδιάζει (1983)
 Πιο καλή η μοναξιά (1984)
 Εγώ κι εσύ (1985)
 Ξαρχάκος-Πάριος (1986)
 Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του (1987)
 Όλα για τον έρωτα (1987)
 Τα ερωτικά του '50 (1988)
 Η παράσταση αρχίζει (1989)
 Σαν τρελό φορτηγό (1989)
 Κι εγώ μαζί σου (1990)
 Επίθεση αγάπης (1991)
 Επαφή (1992)
 Τα νησιώτικα 2 (1993)
 Πάντα ερωτευμένος (1993)
 Βίος ερωτικός (1993)
 Παρέα με τον Χάρη (1994)
 Η μοναξιά μες απ' τα μάτια μου (1995)
 Τύψεις (1997)
 Τόσα γράμματα (1998)
 Δώσε μου λιγάκι ουρανό (1999)
 Πάριος Έρωτας (2000)
 O Ερωτικός Θεοδωράκης (2001)
 Άλλη μια φορά (2001)
 Μια βάρκα να πας απέναντι (2002)
 Το καλό που σου θέλω (2003)
 Μια συνηθισμένη μέρα (2003)
 Δε γυρίζω πίσω (2005)
 Τα Ντουέτα Του Έρωτα (2006)
 Το ρεσιτάλ μιας φωνής (2007)
 Που πάμε μετά (2008)
 Συμπέρασμα ένα (2009)
 Tα Κομμάτια Της Ψυχής Μου (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография певца на официальном сайте
 Биография

Певцы и певицы Греции